Кубок Англии 1949/1950' — 69-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Третий раз в своей истории победу в турнире одержал «Арсенал», обыграв в финале на «Уэмбли» «Ливерпуль» со счётом 2:0, благодаря дублю Рега Льюиса.

Календарь

Первый раунд 
На этом этапе турнира клубы третьего северного и третьего южного дивизионов Футбольной лиги присоединяются к командам, прошедшим через квалификационные раунды. Матчи были запланированы на 26 ноября 1949 года.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были запланированы на 10 декабря 1949 года.

Третий 
44 клуба Первого и Второго дивизионов футбольной лиги вступили в борьбу за трофей на этой стадии турнира. Матчи были запланированы на 7 января 1950 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были запланированы на 28 января 1949 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были запланированы на 11 февраля 1949 года.

Шестой раунд 
Все матчи четвертьфиналов были сыграны 4 марта 1950 года.

Полуфиналы 
Примечательно, что оба полуфинала представляли собой дерби, Мерсисайда и Лондона соответственно

Переигровка

Финал

Детали матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФА TheFA.com
 Сезон Кубка ФА 1949/50 на rssf.com
 1949-50 Сезон Кубка ФА 1948/49 на soccerbase.com

1949
Англия
Футбол в Англии в сезоне 1949/1950
Футбол в Европе в 1949 году
Футбол в Европе в 1950 году